Карамазар (родовище)
 Карамазар (Північний Таджикистан)